Alberto Acosta puede referirse a:

 Alberto Acosta Espinosa (1948-), político ecuatoriano nacido en 1948.
 Alberto Acosta Alvarado (1988-), futbolista mexicano.
 Alberto Acosta Palma (1973-), clavadista mexicano.
 Alberto Federico Acosta ("Beto Acosta") (1966-), futbolista argentino.
 Alberto Martín Acosta ("Beto Acosta") (1977-), futbolista uruguayo.
 Alberto Acosta (beisbolista) (1977-), beisbolista panameño.